

Geografia 
 Harich – comune della provincia di Shirak in Armenia

Persone 
 Eta Harich-Schneider – musicologa e clavicembalista tedesca
 Walther Harich – scrittore e storico tedesco
 Wolfgang Harich – filosofo, saggista e dissidente comunista tedesco